Альберт-канал (, , ) — канал в Бельгии, соединяющий реки Маас близ города Льеж и Шельду, протекающую рядом с Антверпеном. Длина канала около 130 км.

Так как канал пересекает Кампинский угольный бассейн, главными перевозимыми грузами являются уголь, руда, флюсы, нефтепродукты, стройматериалы и зерно. Построен в 1930—1939 годах, используется с 1940 года, но официально он был открыт лишь после Второй мировой войны, в 1946 году.

Глубина канала — 3,4 м, после 1997 года Албертканал может пропускать суда грузоподъёмностью более 9000 тонн (класс VI). На канале шесть шлюзов, разница высот — 56 м (пять шлюзов высотой около 10 м и один — 5,7 м).

Примечания 

Каналы Бельгии
Здания и сооружения провинции Антверпен‎
География провинции Антверпен‎
Здания и сооружения провинции Лимбург (Бельгия)
География провинции Лимбург (Бельгия)
Льеж (провинция)
Здания и сооружения, заложенные в 1930 году
Транспортные здания и сооружения, построенные в 1939 году
Появились в 1939 году в Бельгии
Каналы, построенные в XX веке